Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2014./15. igrana u tri skupine - Istok, Jug i Zapad.

Istok

Jug

Zapad

Poveznice 
 MAXtv Prva Liga 2014./15.
 2. HNL 2014./15.
 4. rang HNL-a 2014./15.
 5. rang HNL-a 2014./15.
 6. rang HNL-a 2014./15.
 7. rang HNL-a 2014./15.
 8. rang HNL-a 2014./15.
 Hrvatski nogometni kup 2014./15.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2014./15., 3. HNL
 HNS, 3. HNL Istok 2014./15., pristupljeno 13. lipnja 2015.
 NS Osijek, 3. HNL Istok 2014./15., rezultati sezone , preuzeto 13. lipnja 2015.
 NS Osijek, 3. HNL Istok 2014./15., konačna ljestvica , preuzeto 13. lipnja 2015.
 HNS, 3. HNL Jug 2014./15., pristupljeno 13. lipnja 2015.
 BŠK Zmaj Blato, 3. HNL Jug 2014./15., rezultati i ljestvica po kolima , pristupljeno 13. lipnja 2015.
 HNS, 3. HNL Zapad 2014./15., pristupljeno 13. lipnja 2015.
 NK Maksimir, 3. HNL Zapad 2014./15., ljestvica , pristupljeno 13. lipnja 2015.
 NK Maksimir, 3. HNL Zapad 2014./15., rezultati sezone , pristupljeno 13. lipnja 2015.
  

2014-15 
 3